

Aziende
 Officine Cardi – azienda metalmeccanica italiana

Botanica
 Cardi – tribù di piante angiosperma dicotiledone appartenenti alla famiglia delle Asteraceae

Persone
 Lodovico Cardi, detto Cigoli – pittore, architetto e scultore italiano
 Mauro Cardi – compositore italiano
 Sebastiano Cardi – diplomatico italiano

Pagine correlate
 Cardo